Renacer puede referirse a:

 Acción de renacimiento, concepto budista sobre la reencarnación.

Música 
Bandas
 Renacer, banda argentina de heavy/power metal melódico (2001-).
Álbumes
 Renacer/Live Again (1977), álbum de la banda Miami Sound Machine.
 Renacer (2004), álbum de la banda Rostros Ocultos.
 Renacer (2005), álbum de la banda peruana Era.
 Renacer (2006), EP de la cantante y actriz chilena Denise Rosenthal.
 Renacer (2008), álbum de la banda DLG.
 Renacer (2008), álbum de la banda Sphinx.
 Renacer (2009), álbum del cantante Pablo Ruiz.
 Renacer (2013), álbum de la banda Senses Fail.
Canciones
 Renacer (1977), canción del álbum Renacer de la banda Miami Sound Machine.
 Renacer (1990), canción del álbum Éxitos de Gloria Estefan.

Otros 
 Renacer, novela de Claudia Gray.
 Renacer, película española de 1981 dirigida por Bigas Luna.
 Renacer, grupo desmantelado de Bacrim colombiano.
 Renacer, fundación salvadoreña sin ánimo de lucro creada en 2013.

Enlaces externos